Корчищи — название населённых пунктов:

Россия 
 Корчищи — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Корчищи — деревня в Пыталовском районе Псковской области.